Weiherer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Weiherer (* 1971), deutscher Domkapellmeister
 Christoph Weiherer (* 1980), niederbayerischer Liedermacher